Le toponyme et patronyme Harwood peut désigner :

Patronyme

Antoine Chartier de Lotbinière Harwood (1825-1891), avocat, seigneur et homme politique québécois
Bruce Harwood (1963), acteur canadien
Elizabeth Harwood (1938-1990), soprano britannique
Henry Stanislas Harwood (1838-1911), homme politique québécois
H.M. Harwood (1874-1959), scénariste et auteur britannique
Robert Harwood (1826-1897), homme politique québécois
Robert Unwin Harwood (1798-1863), seigneur québécois, père d'Antoine Chartier de Lotbinière Harwood 
Ronald Harwood (1934-2020), auteur, dramaturge et scénariste sud-africain
Henry Harwood (1888-1950), amiral britannique

Toponyme

Canada
Harwood, localité de l'Ontario
Harwood Island, localité de la Colombie-Britannique

États-Unis
Harwood, localité du Dakota du Nord
Harwood, localité du Maryland
Harwood, localité du Missouri
Harwood, localité du Texas
Harwood Center, localité du Texas
Harwood Creek, localité de la Californie
Harwood Heights, localité de l'Illinois
Mount Harwood, localité de la Californie

Royaume-Uni
Harwood, localité du comté de Durham
Harwood, localité du Grand Manchester
Harwood Dale, localité du Yorkshire du Nord
Great Harwood, localité du Lancashire
Little Harwood, localité du Lancashire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais